De Landesliga Hamburg 1977/78 was het 33ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Landesliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

ASV Bergedorf 85 werd kampioen en nam net als vicekampioen SV Lurup deel aan de eindronde om te promoveren. Geen van beide kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1977/78